Der 33. Giro d’Italia wurde in 18 Abschnitten und 3981 Kilometern vom 24. Mai bis zum 13. Juni 1950 ausgetragen und vom Schweizer Hugo Koblet gewonnen. Von den 105 gestarteten Fahrern erreichten 75 das Ziel in Rom.

Verlauf

Endstände 

Radrennen 1950
1950